Висш медицински институт (съкратено ВМИ) е предишно наименование на медицински висши училища в България, днес наричани медицински университети.

Терминът може да се отнася за:
 Висш медицински институт, София (1954-1995) – днес Медицински университет
 Висш медицински институт, Пловдив (1954-2002) – днес Медицински университет
 Висш медицински институт, Варна (1960-1995) – днес Медицински университет
 Висш медицински институт, Плевен (1974-2004) – днес Медицински университет
 Висш медицински институт, Стара Загора – преобразуван (1995) чрез сливане в новия Тракийски университет